Gorgasia är ett släkte av fiskar. Gorgasia ingår i familjen havsålar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsålar
Gorgasia